Панькевич — українське та білоруське прізвище. Відноситься до поширеного типу білоруських прізвищ. Найімовірніше в основі прізвища лежить ім'я Панько — зменшувальна форма імен Пантелеймон, Панкратій та Панфіл.

Відомі носії 
 Панькевич Іван Артемович (1887 — 1958) — український мовознавець, літературознавець, фольклорист, етнограф, мистецтвознавець, історик, педагог, громадський діяч
 Панькевич Олег Ігорович (1972) — український політик. Голова Львівської обласної ради (2010—2012), народний депутат України 7-го скликання.
 Панькевич Юліан Іванович (1863 — 1933) — український художник, літератор, громадський діяч

Див. також 
 Панкевич

Посилання 
 Походження прізвища Панькевич

українські прізвища
білоруські прізвища